Richard Thompson (1949) – musicista, chitarrista dei Fairport Convention e solista
 Richard Thompson (1985) – atleta trinidadiano
 Richard Thompson (1914-1998) – animatore statunitense
 Richard Thompson (1957) – fumettista, autore di Cul de Sac